W Rumunii
 Micești – gmina w okręgu Ardżesz
 Micești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Micești
 Micești  – wieś w okręgu Kluż, w gminie Sâncraiu
 Casele Micești – wieś w okręgu Kluż, w gminie Feleacu